Бакеевский сельсовет:
 Бакеевский сельсовет (Белорецкий район) — упразднённый 17 декабря 2004 года сельсовет в Белорецком районе Башкортостана.
 Бакеевский сельсовет (Стерлибашевский район) — муниципальное образование в Стерлибашевском районе Башкортостана.